Styrsö kan syfta på:

 Styrsö, Göteborgs kommun – en ö, tätort och stadsdel
 Styrsö, Strömstads kommun, ö
 Styrsö (Mariehamn, Åland), ö
 Styrsö socken – en socken i Askims härad i Västergötland
 Styrsö landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1974
 Styrsö församling – en församling i Älvsborgs kontrakt i Göteborgs stiftörsamling, Västra Götalands län
 Styrsö kyrka – en kyrkobyggnad som ligger på Styrsö i Göteborgs kommun
 Styrsö distrikt – ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län sedan 2016

Se även 
 HMS Styrsö – flera olika fartyg i svenska flottan
 Styrsöbolaget – svenskt rederi som ägs av transportföretag Transdev